Макинери () — английская фамилия. Известные носители:
 Макинери, Джон (1943—2019) — британский актёр и писатель.
 Макинери, Джон (политик) (1833—1891) — американский политик, 25-й губернатор Луизианы.
 Макинери, Сэмюэл Дуглас (1837—1910) — американский политик, сенатор США и 30-й губернатор Луизианы.